Hundertwasserhaus ist die Bezeichnung folgender von Friedensreich Hundertwasser gestalteter Gebäude:

 Hundertwasserhaus in Wien
 Hundertwasserhaus in Bad Soden am Taunus
 Hundertwasserhaus Plochingen „Wohnen unterm Regenturm“ in Plochingen
 Hundertwasserhaus Grüne Zitadelle von Magdeburg in Magdeburg
Hundertwasserhaus „Waldspirale“ in Darmstadt

Siehe auch:
 Andere Bauwerke von Hundertwasser, einige davon werden im Volksmund auch „Hundertwasserhaus“ genannt.